Lamparter ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Lamparter (* 2004), österreichische Gewichtheberin, Schwester von Johannes Lamparter
 Dietmar H. Lamparter (* 1955), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Eduard Lamparter (1860–1945), deutscher Theologe und Politiker
 Erwin Lamparter (1923–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Gregor Lamparter († 1523), deutscher Hochschullehrer und Rektor der Universität Tübingen
 Gustav Heinrich von Lamparter (1826–1898), deutscher Verwaltungsbeamter und Oberamtmann des Oberamtes Neckarsulm (1864 bis 1870)
 Helmut Lamparter (1912–1991), deutscher Theologe und Autor
 Johannes Lamparter (* 2001), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Nicolaus Lamparter, Buchdrucker in Basel und Frankfurt (Oder)
 Omar Lamparter (1917–2014), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Thomas Lamparter (* 1978), Schweizer Bobfahrer

Siehe auch:
 Leif Lampater (* 1982), deutscher Sportler